Сыроквашино — деревня в Невельском районе Псковской области России. Входит в состав Ивановской волости.

География 
Расположена в 20 км к востоку от города Невель на автодороге .

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 80 человек.

Примечания 

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)